Port lotniczy Dikson
 Dobromiejski Klub Sportowy